MDIX steht für:
 Anschlussart MDI-X beim Medium Dependent Interface
 die römische Zahl 1509

Abkürzung